Чемпионат СССР 1963 года во второй подгруппе класса «А» проходил в два круга. Два лучших клуба — ярославский «Шинник» и горьковская «Волга» — получили путёвку в первую группу класса «А» сезона 1964 года.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи 
 Матчи с известными датами

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1963
1963